Мартін Смедберг-Даленсе — шведський і болівійський футболіст, півзахисник клубу «Гетеборг».

 Панталеон-Даленсе — одна із провінцій болівійського депавртаменту Оруро.